Die 136. Deutschen Meisterschaften im Bahnradsport 2023  der Klassen Elite, U19 und U17 sind vom 14. bis 18. Juni auf der
Radrennbahn in Cottbus geplant. Die Bahn wird damit zum sechsten Mal Austragungsort von deutschen Bahnmeisterschaften sein.

Weblinks 

 Offizielle Webseite

2023
Radsportveranstaltung 2023
Sportveranstaltung in Cottbus
Cottbuser Radstadion